(1960-), acteur argentin,
  (1928-2010), journaliste argentin, 
 Santiago Urtizberea (1909-1985), footballeur espagnol,
 Violeta Urtizberea (1985-), actrice argentine.

Patronyme basque